La saison 2015 du Championnat de Mongolie de football est la vingtième édition de la National Premier League, le championnat de première division en Mongolie. Les neuf équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement descend en deuxième division alors que les deux meilleurs clubs de D2 sont promus.

C'est le club d'Erchim qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le FC Ulaanbaatar et cinq sur Selenge Press. Il s'agit du neuvième titre de champion de Mongolie de l'histoire du club, qui réalise le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Mongolie.

Deux nouvelles formations rejoignent la compétition cette saison : le Deren FC, localisé à Deren et Soyombiin Barsuud, basé à Oulan-Bator.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=center align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Mongolie de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Mongolie de football
Mongolie
2015 en Mongolie